Die Marburg Open 2013 waren ein Tennisturnier, das vom 24. bis 30. Juni 2013 in Marburg stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz besteht aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 22. und 23. Juni 2013 statt. Bei dieser wurden in zwei Runden aus 16 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Alexei Watutin
 Kristijan Mesaroš
 Stefan Seifert
 Yannick Hanfmann

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 77 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 73 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 95 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Marburg